A 2014. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1000 méteres versenyszámát február 12-én rendezték. Az aranyérmet a holland Stefan Groothuis nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A verseny helyi idő szerint 18 órakor, magyar idő szerint 15 órakor kezdődött.

Források 

F01000